Истори́змы — слова, представляющие собой названия существовавших когда-то, но исчезнувших предметов, явлений человеческой жизни. Историзмы относятся к пассивному словарю и не имеют синонимов в современном языке.

Возраст историзма может исчисляться как веками (смерд, боярин, братина), так и десятилетиями (нэпман, ликбез, продналог).

Примеры: тиун, армяк, камзол, латы, опричник, кокошник, вече.

Противоположное архаизмам (устаревшие слова, которые в современной речи заменены синонимами).

См. также 
 Историзмы и архаизмы в медицинской терминологии
 Неологизмы
 Уровни языка
 Словообразование
 Словоизменение

Лексикология